Muncy steht für:

Personen
 Matt Muncy (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler

Geographische Objekte
 Muncy (Pennsylvania), Stadt im Lycoming County in Pennsylvania
 Muncy Creek, Nebenfluss des amerikanischen West Branch Susquehanna River

Weiteres
 Muncy, ist ein Synonym für die Rebsorte Catawba